Naju steht für:
 Naju (Stadt) (), südkoreanische Stadt in der Provinz Jeollanam-do

Naju steht als Abkürzung für:
 NAJU, Abkürzung der Naturschutzjugend des Naturschutzbund Deutschlands (NABU)

NAJU